Wilderness kan henvise til

 US Wilderness Areas - naturbeskyttede områder i USA
 Wilderness, Sydafrika - en by i Western Cape provinsen